

Банківська справа і економіка 
 Гроші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів.
Грошові агрегати
 Паперові гроші
 Товарні гроші
 Кредитні гроші
 Готівка
 Безготівкові розрахунки
 Електронні гроші
 Грошова маса
 «Відмивання грошей»

Населені пункти 
 Гроші () — комуна в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Гроші () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Гроші.
 Гроші () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Брустурі.
 Гроші () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бебана.
 Гроші () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Вирфуріле.
 Гроші () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Марджина.
 Гроші () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Чернішоара.
 Гроші () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Черу-Бекеїнць.
 Гроші () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Аушеу.

Фільми 
 Гроші (фільм, 1928) () — французький фільм, реж. Марсель Л'Ерб'є.
 Гроші (фільм, 1936) () — французький фільм, реж. П'єр Бійон.
 Гроші (фільм, 1983) () — французький фільм, реж. Робер Брессон.
 Гроші (фільм, 1991) () — фільм режисера Стівена Гілліарда Штерна.

Інше 
 Яндекс.Гроші
 «Гроші» — спецпроєкт телеканалу 1+1.
 Данські гроші
 Кишенькові гроші (значення)

Див. також 
 Деньги — село Золотоніського району Черкаської області.
 Дєньга